Божидар „Божа” Милетић (Оточац, 9. мај 1925 — Београд, 15. децембар 1997) био је југословенски и српски глумац и  сниматељ.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1952. || Сви на море  || /
|-
| 1954. || Сумњиво лице   || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1959 1960. || Сервисна станица  ТВ серија || Сретен
|-
| 1961. || Нема малих богова  || Сретен (као Божа Милетић)
|-
| 1961. || Срећа у торби  || Сретен (као Б. Милетић)
|-
| 1966. -{|| Kommissar X - Jagd auf Unbekannt}-  || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1925.
Умрли 1997.
Оточачани
Срби у Хрватској
Српски глумци
Југословенски глумци